21 aC, any 21 aC
 21, any 21 dC
 Vint-i-u, nombre natural senar que segueix al 20 i precedeix al 22
 Joc del 21, joc per beure que es juga normalment amb persones assegudes en cercle
 21 (pel·lícula), film de 2008 dirigit per Robert Luketic i interpretat per Jim Sturgess, Kevin Spacey, Kate Bosworth i Laurence Fishburne